El Gran Premi de San Marino de motociclisme de 2012 fou la tretzena cursa de la temporada 2012 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Misano Adriatico Marco Simoncelli (Misano, Itàlia) el dia 16 de setembre de 2012.

Classificació

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes 
 La cursa de Moto2 fou aturada després de 3 voltes causa d'un vessament de petroli. Es reinicià i es reduí a 14 voltes, amb la posició de sortida determinada per l'ordre de la primera part. El resultat final fou determinat per la segona part.

Referències 

San Marino
Edicions del Gran Premi de San Marino de motociclisme